Kamar ist der Nachname folgender Personen:

 Nasar Sakar Saeed, bahrainischer Marathonläufer kenianischer Herkunft
 K-Maro, französischsprachiger R&B-Sänger libanesischer Herkunft